Соримати — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Соримати, Такаси (род. 1973) — японский актёр, в прошлом также певец и модель.
 Соримати, Ясухару (род. 1964) — японский футболист.